CARE — аббревиатура, может означать:
 CARE — Crew Module Atmospheric Re-entry Experiment, индийский экспериментальный космический полёт.
  — Cooperative for American Remittances to Europe, международная благотворительная организация.
  — Charged Aerosol Release Experiment, эксперимент НАСА.